Whatever it takes è un'espressione della lingua inglese che significa «ad ogni costo».

Cinema 
 Costi quel che costi (Whatever It Takes) – film del 2000 diretto da David Raynr
 Whatever It Takes – film del 2009 diretto da Andy Hay
 Whatever It Takes – personaggio della serie animata Insuperabili X-Men

Musica 
 Whatever It Takes – album di Mary Alessi del 2003
 Whatever It Takes – singolo di Leona Lewis del 2007
 Whatever It Takes – singolo dei Lifehouse del 2007
 Whatever It Takes – singolo degli Imagine Dragons del 2017
 Whatever It Takes – singolo degli Hollywood Undead del 2017

Politica  
 Whatever it takes – frase pronunciata da Mario Draghi in un discorso il 26 luglio 2012